

Geografia

Italia 
 Maroggia – fiume affluente del Topino (Umbria)
 Maroggia – torrente nella provincia di Sondrio (Lombardia)

Svizzera 
 Maroggia – frazione del comune di Val Mara nel distretto di Lugano (Canton Ticino)
 Maroggia – torrente nel distretto di Lugano (Canton Ticino)

Altro 
 Valtellina superiore Maroggia – vino italiano